Уильский уезд — административно-территориальная единица Уральской губернии Киргизской АССР, существовавшая в 1920—1921 годах.

Уильский уезд с центром в городе Уил был образован 2 мая 1920 года в составе Уральской губернии на территории, выделенной из Темирского уезда Тургайской области. Первоначально в его состав вошли следующие волости:

19 ноября 1921 года Уильский уезд был передан в Актюбинскую губернию. При этом он был преобразован в Уильский район.

Примечания 

Уральская губерния